Sunčanica može označavati dva biljna roda:
 Sunčanica, suncokret, Helianthus, rod iz porodice Compositae.
 Sunčanica, deveternik, Helianthemum, rod iz porodice Cistaceae.